Чорногорка може мати такі значення:

 Чорногорка — місцевість у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна
 Чорногорка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Чорногорка (етнонім) — етнічна Чорногорка 
 Чорногорка (демонім) — жителька Чорногорії

Див. також 
 Чорногорці (значення)
 Чорногорець (значення)
 Чорногорія (значення)